Cañada Grande (Río Tacuarí)
 Cañada Grande (San José)